Auburn kan syfta på

Bilmärke 
Auburn (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke tillverkat åren 1900–1937

Utbildning 

 Auburn University

Geografi

Australien 

 Auburn (ort i Australien, South Australia), Clare and Gilbert Valleys, 
 City of Auburn, region, 
 Auburn, New South Wales, del av en befolkad plats,

USA 

 Auburn, Georgia, ort, Barrow County, 
 Auburn, Illinois, ort, Sangamon County, 
 Auburn, Kansas, ort, Shawnee County, 
 Auburn, Kentucky, ort, Logan County, 
 Auburn, Alabama, ort, Lee County, 
 Auburn, Iowa, Sac County, 
 Auburn, Indiana, countyhuvudort, DeKalb County, 
 Auburn, Massachusetts, Worcester County, 
 Auburn, Maine, countyhuvudort, Androscoggin County, 
 Auburn, Michigan, Bay County, 
 Auburn, Nebraska, countyhuvudort, Nemaha County, 
 Auburn, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Auburn, New York, countyhuvudort, Cayuga County, 
 Auburn, Pennsylvania, Schuylkill County, 
 Auburn, Kalifornien, countyhuvudort, Placer County, 
 Auburn, Washington, ort, King County, 
 Auburn, Wyoming, Lincoln County,